Johanna van Henegouwen (circa 1323 - december 1350) was van 1344 tot aan haar dood gravin van Soissons. Ze behoorde tot het huis Avesnes.

Levensloop
Johanna was de dochter van heer Jan van Beaumont, zoon van graaf Jan I van Henegouwen, en gravin Margaretha van Soissons. Na het overlijden van haar moeder werd ze in 1344 gravin van Soissons. 

In 1340 huwde ze met haar eerste echtgenoot, graaf Lodewijk I van Blois. Ze kregen drie zonen:
 Lodewijk II (-1372), graaf van Blois en Soissons
 Jan II (1342-1381), graaf van Blois
 Gwijde II (1345-1397), graaf van Blois

Na het overlijden van Lodewijk I huwde Johanna in 1348 met markgraaf Willem I van Namen. Het huwelijk bleef kinderloos.

In 1350 stierf Johanna aan de gevolgen van de Zwarte Dood. Ze werd als gravin van Soissons opgevolgd door zijn zoon Lodewijk II.

Voorouders 

Graaf van Soissons
Huis Avesnes
Henegouwen, J